

Вандербілт — місто, штат Пенсільванія
 Вандербілт — селище, штат Мічиган
 Вандербілт — переписна місцевість, штат Техас